Parada je lahko:
 parada - slovesen vojaški nastop
 parada - del športne aktivnosti
 Parada, Kuršumlija (Srbija)